Kevin Smith (1946–) kanadai jégkorongozó
 Kevin Smith (1957–) kanadai vitorlázó, olimpikon
 Kevin Smith (1961–) brit kajakos, olimpikon
 Kevin Smith (1963–2002) új-zélandi színész
 Kevin Smith (1970–) amerikai forgatókönyvíró, filmrendező
 Kevin Smith (1987–) skót labdarúgó

Jegyzetek